«ас-Салам аль-Амірі» () — державний гімн Катару, написаний шейхом Мубараком бін Сайфом Аль Тані та аранжований Абдул-Азізом Насширом аль-Убайданом аль-Фахру. Також назва державного гімну Кувейту з 1951 по 1978 рік.

Історія 
Гімн був прийнятий 7 грудня 1996 року при вступі на престол шейха Хамада бін Халіфа Аль Тані. Вперше він був використаний на засіданні Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, яке відбулося в Катарі у грудні того ж року.

У 2015 році шейх Мубарак бін Сайф Аль Тані передав перший письмовий варіант гімну до Національного музею Катару, де він буде виставлений на загальний огляд.

Текст

Примітки

Посилання 

 Ministry of Foreign Affairs — Сторінка Міністерства закордонних справ Катару, присвячена державному гімну.
 Qatar: As Salam al Amiri - Audio of the national anthem of Qatar, with information and lyrics (архів)
 15th Asian Games (архів) — Гімн Катару пролунав на церемонії закритті 15-х Азійських ігор. За матеріалами YouTube.

Національні символи Катару
Гімни країн Азії
Articles with hAudio microformats